Ammon (állam), ókori állam a Közel-Keleten, lakói az ammóniak vagy ammoniták
 Ammon ókeresztény író
 Ammon, keresztnév
 Ámon isten egyik névváltozata.